Пиране може бити:

 Пиране (Призрен), насеље у општини Призрен, КиМ, Република Србија
 Пиране (Формоса), град у провинцији Формоса, Аргентина

Види још 
 Пирана